Boleyn ist der Familienname folgender Personen

 Anne Boleyn (1501/1507–1536), Ehefrau von König Heinrich VIII. und Mutter von Königin Elisabeth I.
 Elizabeth Boleyn (1480–1538), Mutter von Anne Boleyn
 Geoffrey Boleyn (1406–1463), Vater von William Boleyn
 George Boleyn, 2. Viscount Rochford († 1536), englischer Diplomat und Bruder von Anne Boleyn
 Jane Boleyn (um 1505–1542), englische Adelige am Hof Heinrichs VIII. 
 Mary Boleyn (um 1500–1543), Mätresse von Heinrich VIII. von England und Franz I. von Frankreich
 Thomas Boleyn, 1. Earl of Wiltshire (1477–1539), englischer Diplomat und Vater von Anne Boleyn
 William Boleyn (1451–1505), Vater von Thomas Boleyn